Санкт-Файт-ан-дер-Глан () — політичний округ федеральної землі Каринтія у Австрії. 

На 1 січня 2021 року населення округу становило 53 880 осіб. Площа 1 493,58 км².

Склад округи 
Округа складається з 20 громад, з яких 4 є містами, 9 є ярмарковими громадами, 7 є звичайними громадами. 

У ярмаркової громаді Лібенфельс розташований замок Лібенфельс.

Населення 
Населення округу за роками за даними статистичного бюро Австрії

Свята

Інше

Література

Джерела

Примітки

Виноски 
 Офіційна сторінка

Див. також 
 Каринтія

Посилання 

Округи Каринтії

Округи Австрії